Tiligul se poate referi la:

Râul Tiligul, un râu din regiunea Odesa, sud-estul Ucrainei 
Limanul Tiligul, limanul în care se varsă râul Tiligul
CS Tiligul-Tiras Tiraspol, un fost club de fotbal din Tiraspol, Republica Moldova

Arii protejate
Parcul Peisagistic Regional Tiligul, regiunea Odesa, o arie protejată cu statut de parc peisagistic din sud-vestul Ucrainei. Parcul este situat pe coasta de vest a limanului râului omonim ‎din regiunea Odesa.
Tiligul (banc de nisip), o rezervație ornitologică de importanță națională din raionul Lîmanskîi, regiunea Odesa în componența parcului sus menționat.
Parcul Peisagistic Regional Tiligul, regiunea Mîkolaiiv, o arie protejată cu statut de parc peisagistic din sud-vestul Ucrainei ‎din regiunea Mîkolaiiv.